Contea di Richmond o Richmond County è la denominazione delle seguenti contee:

Australia 
 Contea di Richmond (Shire of Richmond), nel Queensland

Canada 
 Contea di Richmond (Canada), nella Nuova Scozia

Stati Uniti d'America 
 Contea di Richmond – Carolina del Nord
 Contea di Richmond – Georgia
 Contea di Richmond (New York)
 Contea di Richmond – Virginia